La AFL Division II 2013 è stata la 10ª edizione del campionato di football americano di terzo livello, organizzato dalla AFBÖ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff

Tabellone

Semifinali

VI Iron Bowl

VI Iron Bowl

Verdetti 
   Vincitori dell'AFL Division II 2013

Voci correlate 
Campionato austriaco di football americano
Austrian Football League 2013
AFL - Division Ladies 2013
AFL - Division I 2013
AFL - Division III 2013

Collegamenti esterni 
 

 2013